Кирик Анатолій Пилипович — режисер художньої мультиплікації студії Київнаукфільм.
 Кирик Віктор Андрійович — український дипломат.
 Кирик Володимир Михайлович — хокеїст.
 Кирик Леонід Миколайович — радянський чиновник.

Див. також 
 Кирик Новгородець — диякон і доместик Антонієва монастиря в Новгороді Великому у XII ст.
 Кирик Остафійович Ружинський — князь, отаман на Запоріжжі, згодом черкаський підстароста.
Прізвища